La Qatari League 1983-1984 è stata vinta dall'Al-Rayyan Sports Club. Alla competizione hanno preso parte 7 squadre.

Classifica

Collegamenti esterni 

1983